Лонг Боре́т (; 3 января 1933, Киенсвай, провинция Кандаль, Французский Индокитай — 17 апреля 1975, Пномпень) — камбоджийский государственный и политический деятель, премьер-министр Камбоджи (1973—1975). Казнён Красными Кхмерами в апреле 1975 года вскоре после падения Пномпеня.

Биография

Политические посты 
Уроженец провинции Кандаль. Занимал должность министра информации в (1971—1972 гг.) и министра иностранных дел (1972—1973 гг.). 9 декабря 1973 г. занял пост премьер-министра.

Лонг Борет, Лон Нон и принц Сисоват Сирик Матак, в отличие от многих других политиков Кхмерской республики Лон Нола, бежавших из столицы, находились на своих рабочих местах вплоть до 17 апреля 1975 года, когда в Пномпень вошли «красные кхмеры». Лонг Борет оставался при исполнении несмотря на то, что числился в «списке смертников», обнародованном Сиануком в Пекине. После захвата власти «красные кхмеры» допрашивали его в Министерстве информации вместе с другими чиновниками высшего ранга, не пожелавшими (или не успевшими) покинуть Пномпень.

Гибель 
Вскоре заместитель командира фронта «красных кхмеров» Кой Тхуон организовал в отеле Монором Комитет по вычищению врагов. Его первым действием был приказ о немедленном уничтожении Лон Нона и других ключевых фигур прежнего режима. Лонг Борет был казнён на стадионе Сёркль Спортиф () в Пномпене.

Основные даты 
 9 декабря 1973 — Лонг Борет становится премьер-министром Кхмерской Республики (официальное название Камбоджи в 1970—1975 годах).
 1 апреля 1974 — распущенный днём ранее Верховный Политический совет заменён Исполнительным советом, состоящим из четырёх человек (Лон Нол, Сирик Матак, Лонг Борет и Состене Фернандес).
 17 июня 1974 — Лонг Борет формирует формирует новый Кабинет министров, состоящий из 16 человек.
 11 марта 1975 — президент Кхмерской Республики Лон Нол отдаёт приказ премьеру Лонг Борету сформировать новое правительство и упраздняет пост главнокомандующего вооружёнными силами.
 8 апреля 1975 — Лонг Борет ведёт безуспешные переговоры о перемирии с представителями «красных кхмеров» в Бангкоке.

Ссылки 
 Документ Ambassador John Dean’s Cable on the Cambodia Settlement, February 6, 1975  на сайте ford.utexas.edu
 Документ John Gunther Dean's Oral History: Cambodia на сайте jimmycarterlibrary.org
 Статья 1975: US pulls out of Cambodia на сайте news.bbc.co.uk
 

Казнённые политики
Персоналии:История Камбоджи
Жертвы геноцида в Камбодже
Министры промышленности
Премьер-министры, вступившие в должность в 1970-е годы